Павел Бочаров:
 Бочаров, Павел Максимович (1882—1937) — святой РПЦ, мученик.
 Бочаров, Павел Петрович (1943—2006) — российский учёный, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор.
 Бочаров, Петко (1919—2016) — болгарский журналист и переводчик.